Keller János (1954) labdarúgó (Dunaújváros)
 Keller János (1960) evezős, edző
 Keller János (1973) színész